Holsøe ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Holsøe (1863–1935), dänischer Maler
 N. P. C. Holsøe (Niels Peder Christian Holsøe; 1826–1895), dänischer Architekt
 Poul Holsøe (1873–1966), dänischer Architekt